Бифмастер (Beefmaster) — мясная порода крупного рогатого скота.

Выведена в 1908—1937 гг. на фермах Эда и Тома Ласатеров (Lasater) на ранчо в штатах Техас и Колорадо, путём скрещивания коров герефордской и шортгорнской пород с быками зебу породы брахман. С 1937 г. порода разводилась «в себе».
Зарегистрирована Министерством сельского хозяйства США в 1954 году.

Единственными принципами отбора были 6 показателей: нрав, плодовитость, вес, экстерьер, выносливость, молочная продуктивность. Отбраковывались все коровы с абортами, мертворождениями и трудными родами, и тёлки, не достигшие половой зрелости в 14-месячном возрасте.

Средний вес быков 650 (до 1200) кг, коров — 530 (до 800) кг, средний вес телят при рождении 35 кг, при отъёме в 8-месячном возрасте тёлочки 250, бычки 300 кг. Убойный выход — 60 и более процентов. Вкусовые качества мяса — отличные. Костей — 15 % от массы туши.

Одна из особенностей породы — высокая конверсия корма. Другие полезные качества — устойчивость к инфекционным и паразитарным заболеваниям, к холоду, жаре, к влажному или засушливому климату, к укусам кровососущих насекомых.

Источники 
 Породы крупного рогатого скота: справочник/Донской ГАУ; сост. Н. В. Иванова, А. Г. Максимов. — Персиановский: Донской ГАУ, 2019. — 143 с.
 Лебедько Е. Я. Мясные породы крупного рогатого скота: Учебное пособие. — 4-е изд., перераб. — СПб.: Издательство «Лань». 2017. — 88 с.
 Технология производства говядины [Текст] : учебное пособие / С. В. Карамаев, Х. З. Валитов, Е. А. Китаев, А. С. Карамаева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия». — Кинель : РИЦ СГСХА, 2015. — 490 с.; см.; ISBN 978-5-88575-284-8
 Экологический подбор в животноводстве/ Д. В. Степанов, Н. Д. Родина; М-во образования Рос. Федерации, Упр. общ. и проф. образования администрации Орлов. обл., Орлов. гос. ун-т. — Орел : Б.и., 2004. — 405, [1] с. : ил.; 21 см.
 Мясное скотоводство : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 — Зоотехния, квалификация «бакалавр», 36.04.02 — Зоотехния, квалификация «магистр», 36.06.01 — Ветеринария и зоотехния (аспирантура), квалификация «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» / Амерханов Х. А., Каюмов Ф. Г., Третьякова Р. Ф. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : [б. и.], 2016. — 316 с. : ил., табл., цв. ил.; ISBN 978-5-6044674-9-7
 The Beefmaster: From Its Beginning 1908 … to Official Breed Recognition in 1954. 1950 — Всего страниц: 38

Гибридные породы КРС